Jan Michał Grabowski (1703–1770) – miecznik ziem pruskich, kasztelan gdański i elbląski
 Jan Grabowski (1844–1932) – powstaniec styczniowy, podporucznik weteran Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Jan Antoni Grabowski (1882–1950) – pedagog i pisarz
 Jan Jerzy Grabowski (?–1789) – generał lejtnant Wojsk Koronnych
 Jan P. Grabowski (ur. 1947) – poeta i prozaik
 Jan Grabowski (1897–1940) – sędzia, instruktor harcerski, harcmistrz
 Jan Grabowski – hokeista
 Jan Grabowski (ur. 1942) – polski prawnik, profesor nauk prawnych
 Jan Grabowski (ur. 1962) – polsko-kanadyjski historyk, badacz Holokaustu
 Jan Grabowski (ur. 1950) – żużlowiec i trener sportu żużlowego

Przypisy